Pat Upton (1940-2016) – cantante statunitense
 Pat Upton (1944-1999) – politico irlandese

Pagine correlate 
 Upton